Lane Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lane Township (Indiana)
 Lane Township (Greenwood County, Kansas)
 Lane Township (Smith County, Kansas)